«Шушанын даглары башы думанлы» () — посвящённая городу Шуше патриотическая азербайджанская народная песня, написанная ханенде Ханом Шушинским, в которой город сравнивается с прекрасной девушкой. Поётся под музыку тара и кяманчи в стиле мугама.

История 

Написал песню азербайджанский ханенде XX века Хан Шушинский. Но при записи на грампластинку музыканту было заявлено, что в песне много мрачных слов, таких, как «туман» и «умираю», на что ханенде ответил, что вершины гор и должны быть туманны (указав на одну из туманных вершин гор Шуши), а «умираю» не означает умирать в прямом смысле. Но от Шушинского всё-таки потребовали переделать слова песни, сказав, что вершины гор советской Шуши не могут быть «туманны», и ханенде записал песню, переделав первую строку на «Шушанын даглары дейил думанлы» (). Однако и по сегодняшний день эта песня поётся в своём первоначальном варианте.

Впоследствии эта песня получила широкое распространение в устной традиции, фольклоризовалась и стала народной. Она даже была приведена в сборнике «Азербайджанские народные песни» (1967). Искусствовед Айдын Зиятлы отмечал, что «именно такие песни пополняют художественный фонд азербайджанского народно-песенного творчества наших дней».

Песня в исполнении трио исполнителей мугама звучит в одном из эпизодов азербайджанского советского фильма «Дервиш взрывает Париж» (1976), действия которого происходят в Карабахе.

Текст 
Сам автор, Хан Шушинский говорил, что в песне природа города Шуша сравнивается с красивой девушкой. Она покрыта платком так же, как и вершины гор Шуши покрыты туманом. Средняя часть гор покрыта цветами, маками и потому похоже на красную кофту девушки, а подножье гор сравнимо с её зелёной юбкой. Если поменять эти слова, как говорил автор, то и смысл песни теряется.

Примечания

Ссылки 
 Запись  исполнения песни Ханом Шушинским.
Видео  исполнения песни Зульфией Ханбабаевой.

Песни по алфавиту
Песни XX века
Патриотические песни Азербайджана
Песни на азербайджанском языке
Азербайджанские народные песни
Мугам